OpenXML:
 Office Open XML — файловые форматы Microsoft.
 OpenOffice.org XML — формат файлов OpenOffice.org 1.0.
 OpenDocument — открытый формат файлов ODF.
 Open XML — XML-парсер.